Płazy Kostaryki – przedstawiciele gromady płazów występujący w Kostaryce. Według AmphibiaWeb zarejestrowano występowanie w tym państwie 194 gatunków płazów, z czego 3 wyginęły.

Płazy beznogie (Gymnophiona)

Marszczelcowate (Caeciliidae)

Płazy ogoniaste (Caudata)

Bezpłucnikowate (Plethodontidae)

Płazy bezogonowe (Anura)

Ropuchowate (Bufonidae)

Szklenicowate (Centrolenidae)

Craugastoridae

Drzewołazowate (Dendrobatidae)

Eleutherodactylidae

Hemiphractidae

Rzekotkowate (Hylidae)

Świstkowate (Leptodactylidae)

Wąskopyskowate (Microhylidae)

Żabowate (Ranidae)

Nosatkowate (Rhinophrynidae)

Strabomantidae 

Źródło: AmphibiaWeb

Przypisy 

Płazy Ameryki Północnej